Натуральне число 985
 985 рік до нашої ери
 985 рік нашої ери